Петеньга (Петенла) — река в Каргопольском районе Архангельской области России. Принадлежит бассейну реки Онега.

Длина Петеньги — 79 км. Впадает в озеро Лача.

Протекает через деревни Василёво, Дергуново, Елизарово (пересекается дорогой Р1), Дуброво.

Притоки 
(от устья к истоку)
 Беловский (левый)
 Ближний (левый)
 Звериный (левый)
 Якунин (левый)
 Чёрный (левый)
 Шильда (левый).

Примечания

Топографическая карта 
 

Реки, впадающие в Лачу
Реки Каргопольского района